

Informatica 
 Carnivore – sistema, analogo ad un network tap, implementato dall'FBI

Musica 
 Carnivore – gruppo musicale statunitense
 Carnivore – album dei Carnivore del 1985
 Carnivore – singolo degli Starset del 2014